La paroisse Sainte-Famille de Daye-Pont-Hébert est une division ecclésiastique du doyenné du Pays saint-lois et une des 61 paroisses du diocèse de Coutances et Avranches. Elle regroupe 15 communes.

La paroisse porte le nom de Sainte-Famille, nom donné à la famille formée par Jésus de Nazareth et ses parents, Marie et Joseph.

Composition 

Elle rassemble 1 abbatiale, 15 églises et 3 chapelles.

Notes et références

Lien externe 

 Page officielle de la paroisse

Paroisse en France